2-я улица Ломоносова — исчезнувшая улица Липецка. Находилась в Левобережном районе и проходила в Тракторном от Тракторозаводской улицы до улицы 3-го Сентября между улицами Герцена и 1-й Ломоносова.

Образована в начале 1950-х годов и названа (как и соседняя 1-я улица Ломоносова) в честь великого русского учёного и поэта М.В. Ломоносова (1711-1765).

Улица имела частную застройку и была снесена в 1990-х при включении этой территории в санитарно-защитную зону НЛМК.

Литература 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.

Ломоносова 2-я
Улицы, названные в честь Михаила Ломоносова